Са́блин — русская фамилия, образована от прозвища Сабля.

 Саблины — дворянский род
 Донская дворянская фамилия.
Известный представитель донского дворянского рода — Саблин, Николай Васильевич.

Известные носители

А 
 Саблин, Александр Александрович (род. 1991) — кулинарный блогер

 Саблин, Александр Алексеевич (1850—1895) — русский адвокат.
 Саблин, Алексей Григорьевич (1927—1998) — Герой Социалистического Труда.
 Саблин, Алексей Николаевич (1756—1834) — русский вице-адмирал, сенатор, действительный тайный советник.

В 
 Саблин, Валерий Михайлович (1939—1976) — советский офицер Балтийского флота, капитан 3-го ранга, 9 ноября 1975 попытавшийся поднять восстание на корабле «Сторожевой».
 Саблин, Василий Анатольевич (род. 1957) — советский и российский историк.

Д

Е, И, Л 
 Саблин, Евгений Васильевич (1875—1949) — русский дипломат.
 Саблин, Иван Алексеевич (1846—1900) — генерал-майор русской армии.
 Саблин, Леонид Иванович (1949—2012) — депутат Совета Федерации России I созыва.

М

Н

П, С, Ю 
 Саблин, Пётр Дмитриевич (1914—1945) — Герой Советского Союза.
 Саблин, Сергей Васильевич (1911—1995) — Герой Социалистического Труда (1966).
 Саблин, Юрий Владимирович (1897—1937) — русский революционер, член партии левых эсеров, советский военный деятель.



Составная фамилия 
 Корш-Саблин, Владимир Владимирович